Месроп () — армянское мужское имя.

 Носители, известные по имени
 Месроп Маштоц (361—440) — лингвист, создатель армянского алфавита, миссионер, теолог, святой Армянской Апостольской Церкви и Армянской Католической Церкви.
 Месроп Вайоцдзореци (X век) — армянский писатель, церковный деятель.
 Месроп I Артазеци (ум. 1372) — Верховный Патриарх и Католикос всех армян (1359—1372).
 Месроп Арамян (род.1966) — иерей Армянской Апостольской Церкви, богослов, учёный, сценарист, продюсер, общественный деятель и учитель.

Армянские мужские имена
Мужские имена